Појам Акт о нагодби може да се односи на:
 Акт о нагодби из 1657.,
 Акт о нагодби из 1662.,
 Акт о нагодби из 1701.,
 Акт о нагодби из 1703.,